Émile Brelay (1817-1889), homme politique français ;
 Ernest Brelay (1826-1900), économiste français.